Trautmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Vallentin Staffansson Trautman, svenska kopparstickare i Stockholm.
 Bernhard Trautmann (1923–2013), tysk fotbollsmålvakt
 Catherine Trautmann (född 1951), fransk politiker
 Franz Trautmann, flera personer
 Franz Trautmann (författare) (1813–1887), tysk novellist
 Markus Trautmann (född 1971), svensk programledare
 Moritz Trautmann (1842–1920), tysk anglist
 Richard Trautmann (född 1969), tysk judoutövare

Tyska efternamn